Piast de Wagenmaker, vermoedelijk legendarische 9e eeuwse hertog van de Polanen (Polen)
 Piasten, Pools vorstengeslacht dat gezegd wordt van Piast de Wagenmaker af te stammen
 Piast (bier), Pools biermerk